Ulica Kolejowa – popularna nazwa ulic w Polsce;

 ulica Kolejowa w Chełmie
 ulica Kolejowa w Krośnie
 ulica Kolejowa w Poznaniu
 ulica Kolejowa w Rzeszowie
 ulica Kolejowa w Warszawie
 ulica Kolejowa we Wrocławiu

Kolejowa